Сылва — топоним в России:

Реки 
 Сылва — река в Свердловской области и Пермском крае, приток реки Чусовой.
 Сылва — река в Пермском крае, приток Лопвы

Населённые пункты 
 Сылва — посёлок, центр Сылвенского сельского поселения Пермского района Пермского края.
 Сылва — село в Шалинском городском округе Свердловской области.